Freistatt – comune della Germania
 Freistatt – villaggio degli Stati Uniti d'America, nel Missouri
 Freistatt – film del 2015 diretto da Marc Brummund